Waalwijk (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
Waalwijk (stad), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente